39. svetovno prvenstvo v športni gimnastiki  se je odvijalo med 13. in 21. oktobrom 2006 v Århusu na Danskem v dvorani NRGi Arena.

Spored

Rezultati

Moški

Ženske

Medalje

Vir 
 Uradna stran FIG 

2006
2006 v športu
Šport na Danskem